

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Dzierążnia – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Krynice
 Dzierążnia – kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Oksa
 Dzierążnia – część wsi Nikisiałka Mała w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów
 Dzierążnia – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce